Een variant op de voornaam Angelo
 Angela (single) (1974), een single van de Belgische band Lester & Denwood
 Angela (voornaam), een meisjesnaam 

Films:
 Angela (1955), een Amerikaans-Italiaanse film noir, geregisseerd door Dennis O'Keefe
 Angela (1973), een Nederlandse speelfilm, geregisseerd door Nicolai van der Heyde
 Angela (1978), geregisseerd door Boris Sagal
 Angela (1995), geregisseerd door Rebecca Miller
 Angela (2002), geregisseerd door Roberta Torre
 Angel-A (2005), geregisseerd door Luc Besson